

Aziende 
 Gräf & Stift  – casa automobilistica austriaca

Persone 
 Hans Gerhard Gräf (1864-1942) – storico della letteratura tedesco
 Eduard Gräf (1870-1936) – politico tedesco
 Hugo Gräf (1892-1958) – politico tedesco
 Roland Gräf (1934-2017) – regista tedesco
 Uta Gräf (1970) – cavallerizza tedesca

Pagine correlate 
Graf
Graff
Gräff